Aleksandrs Beļavskis, latvijski hokejist, * 17. januar 1964, Vitebsk, Belorusija.

Beļavskis je kariero začel pri klubu Dinamo Riga v sovjetski ligi, kjer je igral šest sezon. Od razpada Sovjetske zveze vse do konca svoje kariere je igral v švedski ligi, kjer je odigral enajst sezon za klub IF Björklöven, s katerim je v sezoni 2000/01 tudi osvojil naslov švedskega državnega prvaka, eno sezono pa za Västra Frölunda HC. 

Za latvijsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2002, kjer je z reprezentanco osvojil deveto mesto, in osmih svetovnih prvenstvih, od tega dveh druge divizije in šestih elitne divizije.

V klubu IF Björklöven so upokojili njegov dres s številko 9.

Pregled kariere

|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 14
| 10
| 24
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 33
| 10
| 4
| 14
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 49
| 13
| 12
| 25
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 40
| 19
| 15
| 34
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 13
| 18
| 31
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 46
| 16
| 26
| 42
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 36
| 34
| 21
| 55
|
| 34
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 36
| 28
| 37
| 65
|
| 44
|
| 9
| 4
| 2
| 6
|
| 10
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 93/94
|
| 22
| 7
| 11
| 18
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 18
| 9
| 6
| 15
|
| 42
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo B
| 94
|
| 7
| 6
| 5
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 94/95
|
| 19
| 2
| 4
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 10
| 3
| 7
| 10
|
| 2
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo B
| 95
|
| 7
| 9
| 6
| 15
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 35
| 39
| 19
| 58
|
| 34
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 8
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 96/97
|
| 26
| 19
| 16
| 35
|
| 59
|
| 10
| 9
| 4
| 13
|
| 4
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 97/98
|
| 30
| 38
| 15
| 53
|
| 12
|
| 14
| 13
| 9
| 22
|
| 10
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 98/99
|
| 46
| 10
| 17
| 27
| 0
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 2
| 2
| 4
| -2
| 29
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 3. liga
| 99/00
|
| 31
| 16
| 17
| 33
| +25
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
| 14
| 8
| 8
| 16
| +6
| 18
|
| 13
| 7
| 11
| 18
| +13
| 22
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 4
| 1
| 5
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 00/01
|
| 48
| 21
| 19
| 40
| -19
| 104
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 6
| 6
| 12
| +9
| 10
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 3. liga
| 01/02
|
| 32
| 25
| 32
| 57
| +27
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 01/02
|
| 14
| 3
| 12
| 15
| +3
| 12
|
| 13
| 8
| 7
| 15
| +4
| 10
|-
| Latvija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| -3
| '''18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 3. liga
| 02/03
|
| 8
| 5
| 1
| 6
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 737
| bgcolor="#7FFF00" | 380
| bgcolor="#7FFF00" | 353
| bgcolor="#7FFF00" | 733
| bgcolor="#7FFF00" | +46
| bgcolor="#7FFF00" | 787
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 96
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | +24
| bgcolor="#7FFF00" | 107
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Rojeni leta 1964
Živeči ljudje
Latvijski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Latvijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Latvijski hokejski reprezentanti
Hokejisti Dinamo Riga
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti z upokojenimi številkami